Quarta (música): interval musical.
 Quarta (nàutica): subdivisió de la rosa dels vents.
 Quarta (dret): quarta part d'una herència:
quarta falcídia
quarta trebel·liànica
quarta vidual